Autorité des marchés financiers (AMF), Frankrijk
Autoriteit Financiële Markten (AFM), Nederland
BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), Duitsland
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Spanje
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), België (of haar voorgangster CBFA)
Financial Services Authority (FSA), Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Securities and Exchange Commission (SEC), Verenigde Staten